Napoleão ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Napoleão (1843–1925), brasilianischer Pianist und Komponist
 Hugo Napoleão do Rego Neto (* 1943), brasilianischer Politiker
 Juventina Napoleão (* 1988), osttimoresische Marathonläuferin

Siehe auch:

 Napoleon (Begriffsklärung)